«Звезды в Опере» () — вокальное телевизионное шоу, снятое и показанное телеканалом «1+1». Украинская адаптация британского формата «Popstar to Operastar».
9 января 2012 года состоялась премьера шоу на канале «1+1». Записи шоу проходят в здании Национального академического театра имени Ивана Франко.

Описание формата 

Каждый из участников шоу получит в партнеры оперного исполнителя, с которым ему предстоит спеть ряд тематических дуэтов. Каждый эфир шоу будет посвящён разным тема из музыкальной истории. По результатам исполнения жюри выставляет оценки по 10-балльной системе. Победителем становится пара, набравшая наибольший средний балл за сезон.

Участники шоу 
 Александр Пономарёв — певец, «Золотой голос Украины»
 Алёна Винницкая — певица, первая участница группы «ВИА Гра»
 Надежда Мейхер — певица, первая участница группы «ВИА Гра»
 Пьеха Стас — российский поп-исполнитель
 Джамала — певица, победитель конкурса «Новая волна 2009»
 Валерий Харчишин — фронт-мэн группы «Друга ріка» (рус. «Вторая Река»)
 Тимати — рэп-исполнитель

Жюри 
 Виктория Лукьянец — солистка Венского Оперного театра
 Алексей Рыбников — автор и композитор
 Сергей Пенкин — популярный российский певец

Ведущие шоу 
 Юрий Горбунов
 Оксана Гутцайт

Победители 
Победителями шоу стали две пары, набравшие одинаковое количество баллов от жюри — Александр Пономарев и Ирина Кулик, а также Джамала и Влад Павлюк.

Видео всех выпусков шоу 
 Звёзды в Опере

Телепередачи по алфавиту
Интернациональные телепроекты
Телепередачи 1+1
Телепередачи Украины